Капална има више значења:

 Капална (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Капална (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Капална (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Капална (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији